X8, X-8 ou X08 peut faire référence à :
 Aerojet General X-8, une fusée-sonde expérimentale américaine ;
 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés (X08), d’après la classification internationale des maladies ;
 Fantom X8, un synthétiseur fabriqué par Roland ;
 Mega Man X8, un jeu vidéo d’action-plates-formes développé par Capcom ;
 WrestleMania X8, dix-huitième édition de l’événement annuel de catch WrestleMania ;
 WWE WrestleMania X8, un jeu vidéo de catch développé par Yuke's ;
 X8, un type de port PCI Express.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres